Comitatul Barton sau Barton County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

 Comitatul Barton, statul  (Formate KS -- Categorie și format)
și
 Comitatul Barton, statul  (Formate MO -- Categorie și format)

Alte pagini conexe 

 Barton (dezambiguizare)
 Barton (nume de familie)

Dezambiguizare
Nume proprii